Lubnja (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Welykyj Beresnyj, siehe Lubnja (Uschhorod)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Lubnja (Semeniwka)